Long Day Good Night е тринадесетият студиен албум на американската прогресив метъл група Fates Warning, издаден на 6 ноември 2020 година. Това е първият албум на групата за лейбъла Metal Blade Records от десетия им албум, FWX от 2004 година.

На 15 февруари 2019 година групата обявява, че е предподписала договор с Metal Blade Records и планират работата по своя тринадесети студиен албум за издаване през 2020 година. В интервю през декември 2019 година басистът Джоуи Вира заявява, "С Fates Warning още не сме напълно приключили с писането, но сме доста близо до края. Мисля, че ще записваме албума вероятно около януари-февруари. Аз все още съм доста ангажиран и с двете групи, очевидно, така че със сигурност нов албум на Armored Saint и нов албум на Fates Warning се задават на хоризонта през следващите 18 месеца, това е сигурност." На 13 май 2020, певецът на групата Рей Алдър обявява в своя Instagram профил, че е готов със записите на вокалите му за новия албум.

На 25 август 2020 излизат подробности за тринадесетия албум на Fates Warning, в това число заглавието, датата на издаване и списъка на песните, а първият сингъл Scars е излъчен за първи път в същия ден.

Списък на песните

Състав 
 Рей Алдър – водещи вокали
 Джим Матеос – китара
 Джоуи Вира – бас китара и бек вокали
 Боби Ярзомбек – барабани

Източници 

Музикални албуми от 2020 година